Kullak ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Kullak (1823–1862), deutscher Pianist und Musikschriftsteller
 Ernst Kullak (1855–1922), deutscher Pianist und Komponist
 Franz Kullak (1844–1913), deutscher Pianist und Komponist
 Horst Kullak-Ublick (1924–2016), deutscher Diplomat
 Theodor Kullak (1818–1882), deutscher Pianist und Komponist

Siehe auch:
 Kulak (Begriffsklärung)
 Kullack